Griffon bezeichnet mehrere Hunderassen

 Griffon à Poil Dur, französischer rauhaariger Vorstehhund, mittelgroße Jagdhunderasse, siehe Griffon d’arrêt à poil dur – Korthals
 Griffon Fauve de Bretagne, mittelgroße braunrote Jagdhunderasse
 Griffon bleu de Gascogne, mittelgroße blauhaarige Jagdhunderasse
 Griffon Bruxellois, Griffon Belge und Petit Brabançon, drei Rassen der Belgischen Zwerggriffons
 Griffon à Poil Laineux – französischer wollhaariger Vorstehhund, ausgestorbene Hunderasse
 Griffon Nivernais

Griffon Vendéen, mehrere Laufhunde
 Grand Griffon Vendéen, bis zu 68 cm groß
 Briquet Griffon Vendéen, bis zu 55 cm groß
 Grand Basset Griffon Vendéen, bis zu 44 cm groß
 Petit Basset Griffon Vendéen, bis zu 38 cm groß

sonstiges:
 Griffon Hoverwork Ltd., weltgrößter Hersteller von Luftkissenfahrzeugen
 Griffon (Busch Gardens Williamsburg), eine Achterbahn in Williamsburg, Virginia, USA
 Griffon Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Rolls-Royce Griffon, ein Flugmotor
 Nord 1500 Griffon, ein französisches Experimentalflugzeug
 Griffon (Framework), ein Application Framework zur Entwicklung von Swing (Java)-Applikationen
 Établissements Griffon, ehemaliger französischer Fahrzeughersteller aus Courbevoie
 Burg Greifenstein bei Saverne im Elsass, siehe Burg Greifenstein (Elsass)
 Véhicule blindé multi-rôles „Griffon“, französischer Truppentransporter

Siehe auch:
 Gryphon

ja:グリフォン (曖昧さ回避)